

Persone
 Francesco Moles, († 1713) nobile napoletano del 17° secolo
 Giuseppe Moles (1967) – politico e accademico italiano
 Osvaldo Moles (1913-1967) – giornalista e paroliere brasiliano

Altri progetti